Гёнци — фамилия. 

Известные носители:

 Гёнци, Йозеф (род. 1974) — словацкий стрелок из винтовки венгерского происхождения, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр. 
 Гёнци, Лайош (1881—1915) — венгерский легкоатлет, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1900.
 Гёнци, Пал (; 1817—1892) — венгерский педагог.